NTA steht als Abkürzung für:
 Nanopartikel-Tracking-Analyse, ein Verfahren zur Größenbestimmung von Partikeln
 National Television Awards, ein britischer TV-Preis
 Naturwissenschaftlich-Technische Akademie Isny, eine private Fachhochschule in Isny im Allgäu
 Network Termination analoger Teilnehmeranschluss, siehe Netzabschluss
 Netzwerk Technikfolgenabschätzung, ein Netzwerk von Wissenschaftlern, Experten und Praktikern der Technikfolgenabschätzung
 Neuer Ticketautomat, eine von der Deutschen Bahn verwendete Abkürzung für Fernverkehrs-Fahrkartenautomaten
 National Transport Authority (Irland), Verkehrsbehörde in Irland
 Neutral Threaded Apartment, Verhalten von Komponenten des Component Object Model in der Informatik, siehe Component Object Model#Apartments
 Niedrigtemperaturasphalt, bei niedrigen Temperaturen verarbeitbarer Asphalt
 , ein staatlicher TV-Sender in Nigeria
 , Nitrilotriessigsäure, ein stickstofforganischer Komplexbildner
 Non-Targeted Analysis, analytisches Verfahren in der Chemie, speziell unter Einsatz der Massenspektrometrie in Kopplung mit chromatographischen Trennverfahren
 Northern Thunderbird Air, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung